Seuneubok Baro (Cot Girek), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Baro (Idi Tunong), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Baro (Julok), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Baro (Pandrah), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Baro (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië